El Torneig de São Paulo 2014, també conegut com a Brasil Open 2014, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La catorzena edició del torneig es va celebrar entre el 24 de febrer i el 3 de març del 2014 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.

El tennista argentí Federico Delbonis va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014